Josef Hunstiger ist der Name folgender Personen:

* Josef Hunstiger (Maler) (1889–1960), deutscher Maler
 Josef Hunstiger (Sänger) (1897–1965), Schweizer Opernsänger